Molekulska formula -{C6H16N2}- se može odnositi na:

 Heksametilendiamin
 Tetrametiletilendiamin